Давид Стюарт (; 24 октября 1378 — 26 марта 1402) — шотландский принц, граф Каррик (1390—1402), граф Атолл (1398—1402), 1-й герцог Ротсей (1398—1402).

Биография 
Представитель династии Стюарт. Старший сын короля Шотландии Роберта III Стюарта (1337—1406) и Анабеллы Драммонд (ок. 1350—1401), дочери сэра Джона Драммонда Стобхоллского. Старший брат короля Шотландии Якова I Стюарта (1394—1437).

С 1390 года Давид Стюарт считался наследником шотландского престола. С 1399 года — регент королевства, поскольку король Роберт III находился в состоянии «телесной слабости». Его регентство пришлось на сложное время внутренней смуты и военных конфликтов с Англией. Вступил в борьбу со своим дядей Робертом Стюартом, 1-м герцогом Олбани, предыдущим регентом королевства.

В феврале 1402 года во время своей поездки в Сент-Андрус Давид Стюарт, герцог Ротсей, был взят в плен своим дядей Робертом Стюартом, герцогом Олбани. Вначале герцог Олбани заключил своего племянника в замок Сент-Эндрюс, а затем перевел его в замок Фолкленд в графстве Файф.

26 марта 1402 года 23-летний Давид Стюарт, герцог Ротсей, скончался в темнице при невыясненных обстоятельствах, возможно, был убит по приказу герцога Олбани.

Семья 
Был женат на Марджори Дуглас (ок. 1377—1421), дочери Арчибальда Дугласа Свирепого, 3-го графа Дугласа и Джоанны де Моравия. Брак бездетен.

Примечания

Литература 
 Устинов В. Г. Столетняя война и Войны Роз. — : «Астрель», 2007. — ISBN 978-5-271-16567-2.

Стюарты
Наследники, не вступившие на престол (Шотландия)
Графы Атолл
Герцоги Ротсей
Графы Каррик
Лорды Островов
Бароны Ренфру